Парахин — русская фамилия. Известные носители:

 Парахин, Владимир Вячеславович (род. 1968) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ шестого созыва.
 Парахин, Гаврил Павлович (род. 1972) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
 Парахин, Дмитрий Иванович (род. 1978) — российский дзюдоист.
 Парахин, Ефим Данилович (1913—1997) — советский офицер, майор, Герой Советского Союза.
 Парахин, Николай Васильевич (1951—2016) — российский агроном, ректор Орловского государственного аграрного университета, академик РАН и РАСХН.
 Парахин, Юрий Николаевич (род. 1977) — российский государственный деятель, мэр Орла.